Waldemar Voege (* 16. Mai 1901 in Laboe; † nach 1935) war ein deutscher Landrat im Landkreis Flatow (1934–1935).

Einzelnachweise 

Landrat (Provinz Grenzmark Posen-Westpreußen)
Deutscher
Geboren 1901
Gestorben im 20. Jahrhundert
Mann